Aceasta este lista celor 433 de comune din departamentul  Haute-Marne , din Franța.

Haute-Marne